Solitario, islote kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Solitario, islote (ö i Antarktis, lat -65,11, long -63,09), 
 Solitario, islote (ö i Antarktis, lat -67,86, long -68,43), 

Robotskapade Antarktisförgreningar